Kemény István (1811-1881) politikus, országgyűlési képviselő, főispán
 Kemény István (1901–?) újságíró, főszerkesztő
 Kemény István (1925–2008) szociológus
 Kemény István (1961–) költő, író
 Kemény István (1966–) színész